Це список колективів симфонічного металу, враховуючи гурти, які виконували пісні в цьому жанрі в певний обмежений період під час своєї музичної кар'єри.

Список

A 
 Abigail Williams
 Adagio
 Advent Sorrow
 After Forever
 Alia Tempora
 Almora
 Amaranthe
 Amberian Dawn
 Ancient Bards
 ...And Oceans (ранні роботи)
 Angra
 Angtoria
 
 Antestor
 Apocalyptica
 Arcturus (ранні роботи)
 Arthemesia
 Arven
 Atargatis
 Autumn
 Avantasia
 Ayreon

B 
 Bal-Sagoth
 Battlelore
 Believer
 Betraying the Martyrs
 Blind Guardian
 The Black Mages
 Borknagar

C 
 Carach Angren
 Carpathian Forest (новіші роботи)
 Catharsis
 Ceremonial Castings
 Chthonic
 Coronatus
 Crimson Moonlight
 Cradle of Filth

D 
 Dark Moor
 Diabulus in Musica
 Darkwoods My Betrothed
 Delain
 Devin Townsend Project
 Dimmu Borgir
 Divinefire
 Dol Ammad
 Dragonland
 Dreamtale

E 
 Edenbridge
 Elis
 Emperor
 Enslavement of Beauty
 Epica
 Estatic Fear
 Eternal Tears of Sorrow
 Evanescence
 Eyes of Eden

F 
 Fairyland
 Fightstar
 Fleshgod Apocalypse
 Forest Stream
 Forever Slave
 Forgotten Tales

G 
 Galneryus
 Graveworm
 Gwyllion
 Gloryhammer

H 
 Haggard
 Hanging Doll
 HB
 Headspace
 Heavenly
 Hecate Enthroned
 Herjalf
 Hevein
 Hollenthon
 HolyHell

I 
 Imperia
 Indica

K 
 Kamelot
 Katra
 Kerion
 Kingfisher Sky
 Kobra and the Lotus
 Krypteria

L 
 Labirent
 Lacrimosa (новіші роботи)
 Lana Lane
 Leaves' Eyes
 Limbonic Art
 Luca Turilli
 Luca Turilli's Dreamquest
 Luca Turilli's Rhapsody
 Lunatica
 Lux Occulta
 Lyriel

M 
 Magica
 Magic Kingdom
 Make Them Suffer
 Malice Mizer
 Matenrou Opera
 MaYaN
 Mechanical Poet
 Mechina
 Metalwings
 Midnattsol
 Moi dix Mois

N 
 Nemesea
 Nightfall
 Nightwish
 Northern Kings

O 
 Opera IX

P 
 Patrizia
 Phoenix Rising
 Pythia

R 
 ReinXeed
 ReVamp
 Rhapsody of Fire
 Royal Hunt
 Red (останні роботи)

S 
 Sarah Jezebel Deva
 Satyricon (старіші роботи)
 Savatage
 Saviour Machine
 Secret Sphere
 Septic Flesh
 Seraphim
 Serenity
 Seventh Wonder
 Shade Empire
 Shaman
 Sirenia
 Sirrah (ранні роботи)
 Skyfire
 Sonata Arctica
 Sons of Seasons
 Sound Horizon
 Star One
 Starset
 Stravaganzza
 Stratovarius
 Stream of Passion
 Summoning
 Susperia
 Suspyre
 Symfonia
 Symphony X

T 
 Tarja
 Theatres des Vampires
 Theatre of Tragedy
 Theocracy
 Therion
 Thy Majestie
 Thy Serpent
 Tiamat
 Trail of Tears
 Trans-Siberian Orchestra 
 Tristania
 Turisas
 Tvangeste
 Twilight Ophera
 Twilight Force

U 
 Unshine

V 
 Valkyre
 Veni Domine
 Versailles
 Vesania
 Vesperian Sorrow
 Virgin Black
 Virgin Steele
 Visions of Atlantis

W 
 Waltari
 Welicoruss
 Winds of Plague
 Wintersun
 Within Temptation

X 
 Xandria
 X Japan
 Xerath

Див. також 
 Неокласичний метал
 Павер-метал

Примітки 

Симфонічний метал
С